Erick Mombaerts (né en 1955), joueur de football français ;  
 Gui Mombaerts (1902-1993), pianiste belge ;
 Johan Mombaerts (né en 1984), coureur cycliste français.